Никшић може бити:

 Никшић, град у Црној Гори
 Никшић (Баточина), насеље у општини Баточина, у Шумадијском округу, Република Србија 
 Горњи Никшић, насеље у граду Слуњу, Кордун, Република Хрватска 
 Доњи Никшић, насеље у граду Слуњу, Кордун, Република Хрватска 

или
 Никшић, презиме.